Географический центр Азии — гипотетическая точка, отмечающая географический центр Азии. Расположение центра зависит от определения границ Азии и главным образом определяется выбранной методикой подсчёта, а также тем, включаются ли удалённые острова в список крайних точек Азии или нет. Таким образом, на звание географического центра Азии претендует несколько мест.

 Салдам, Тыва,  Россия — памятный столб в саду усадьбы А. Г. Сафронова (1890-е). ();
 Кызыл, Тыва,  Россия — обелиск «Центр Азии» на набережной имени Кужугета Шойгу (1-я половина XX века). ();
 Юнфэнь, Синьцзян-Уйгурский автономный район,  Китай — монумент «Географический центр континента Азия» (конец 1990-х) ().

См. также 

 Географический центр Европы
 Географический центр России

Примечания

Ссылки 
 Самая середина Азии

География Азии
Географические центры